Meizhou ist der Name

 einer Stadt in der Volksrepublik China, siehe Meizhou (Guangdong);
 einer Großgemeinde und gleichzeitig Insel, siehe Meizhou (Xiuyu);
 einer Bucht, siehe Meizhou-Bucht.